Papyrus 134, een afschrift van het Nieuwe Testament
 P134 (Letland), een regionale weg in Letland